OIRA steht für:
 Office of Information and Regulatory Affairs, Teil der US-Bundesbehörde mit Kabinettsrang Office of Management and Budget im Executive Office of the President
 Official Irish Republican Army

OiRA steht für:
 Online interactive Risk Assessment, amtliche Anwendung der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Oira steht für:
 Oira (Crevoladossola), Ort in der Gemeinde Crevoladossola, Region Piemont, Italien
 Oira (Nonio), Ort in der Gemeinde Nonio, Region Piemont, Italien

Abkürzung